Двуглавый орёл — гербовая фигура в виде орла, имеющего две головы, обращённые вправо и влево, или двух орлов, расположенных друг за другом, когда от орла, расположенного на заднем плане, видна только голова.

История

Азия

Шумер, Вавилония и хетты 

Вероятным предшественником «двуглавого орла Византии» является «двуглавый орёл Хеттского царства». При раскопках столицы Хеттского царства — Хаттусы (XIII век до н. э., совр. Богазкёй) — было обнаружено изображение двуглавого орла на цилиндрических печатях, орёл держал в лапах двух зайцев. Двуглавые орлы были найдены на стенах монументальных сооружений других городов хеттской цивилизации.

Науке не известны ни имя, ни легенда «двуглавого орла» в хеттской мифологии. Можно утверждать, что «хеттский двуглавый орёл» имел предшественника в лице шумеро-вавилонского орла Анзуда, которого иногда изображали двуглавым.

Анзуд был божеством бури, молнии — в шумеро-аккадских легендах сказано, что Анзуд даже на некоторое время захватил «Таблицы судеб» и стал самым сильным богом, но всё же он был побеждён «богом войны» Нинуртой — во время битвы Нинурта разбил Анзуду голову и тот стал двухголовым (хотя чаще Анзуда изображали с одной головой). После победы Нинурта взял Анзуда в качестве своего символа-герба; изображение Анзуда помещали на знамёнах Шумера. Наиболее ценным ювелирным изделием Шумера считается подвеска в виде Анзуда (птица с головой львицы) — она сделана из золота и лазурита.

Индия 

Двухголовая птица Гандаберунда известна в индуистской (ведийской) мифологии с глубокой древности. Имя этой птицы состоит из двух слов — «ганда» (сильный) и «берунда» (двухголовый). Гандаберунду предание связывает с богом Вишну и приписывает ей огромную силу: она часто изображается держащей слонов и львов в когтях и клюве.

Изображения Гандаберунды, барельефы и статуи встречаются повсеместно в индуистских храмах южной Индии. Гандаберунда использовалась династией Водеяров в Майсурском государстве в качестве королевской эмблемы, а на монетах оно впервые появилось в империи Виджаянагар во времена правления Ачьютадеварайи Тулувы. В современной Индии Гандаберунда используется в гербе штата Карнатака.

Поздний Ближний Восток 
Двуглавый орёл сохранился и в Средние века, и в Новое время в том регионе, откуда предположительно и происходит. В частности, он встречается в Армении, например, на флаге княжеского рода Мамиконянов.

Двуглавый орёл был расположен на флаге турок-сельджуков начиная с правления Тогрул-бека. Его использовал Конийский султанат — феодальное государство в Малой Азии, просуществовавшее с 1077 по 1307 годы.

Золотая Орда 
Сохранилось некоторое количество монет Золотой Орды, отчеканенных во времена правления ханов Узбека (1283—1341) и Джанибека (ум. 1357 г.), с изображением двуглавого орла, а также несколько монет, отчеканенных во времена правления хана Азиз-Шейха (1365—1367), с изображением двуглавого орла, помещенного в центре гексаграммы.

В Золотой Орде двуглавый орёл встречается на монетах с конца XIII по вторую половину XIV века. Наиболее ранними считают двуглавых орлов на медных фоллариях монетного двора Сакчи (район Дуная) с изображением тамги беклярибека Ногая (1235—1300). К настоящему времени не сохранилось в подлиннике ни одного официального документа (ярлыка) с печатью Узбека, Джанибека или Азиз-шейха, но сохранилась тамга Ногая с двуглавым орлом. На сохранившихся ярлыках двуглавый орёл не обнаружен.

Европа

Византия 

Согласно переизданной в 1904 году рукописи XVII века «О зачинании знак и знамен или прапоров»:

«…Цесаряне свой знак двоеглавого орла стали иметь, от такого случая как здесь объявлено будет. От создания мира в 3840-м году, тако же от зачала строения Рима града в 648 году, и от Рождества Христа Бога нашего за 102 года, был бой у Римлян с Цысарскими людьми, а в то время был у Римлян бурмистром и полковой воевода именем Каиюс Мариюс. И он Каиюс для особливого знаку, вместо головнаго знамя у всякаго легиона построил одноглавого орла, и Римляне держали тот знак до десятого года после Рождества Христа Бога нашего, во время государствования Цесаря Августа. И в то же время учинилося еще между Римлян и Цесарями великие бои, и цесари троижды побили Римлян и взяли у них два знамя, сиречь два орла. И с того числа начали Цысаряне у себя иметь в знаме, в знаке и в печате двоеглавого орла» 

Похожую историю излагает в своей «Книге о флагах» и знаменитый голландский картограф и географ Карл Аллард:
«Один орел бысть во время старых римских цесарей; выображающ их силы, в котором последствии последние цесари даже и доднесь (после покоренна и соединения двух цесарств сиречь которые от востока и от запада) двоеглавый орел в то место изабрали» 

На знамёнах «турок-сельджуков» были дракон, лев и двуглавый орёл в знак побед соответственно над китайцами, персами и византийцами. Этот ряд символов представляет скорее духовные, нежели государственные эмблемы. В Византии двуглавый орёл изображался на гербе последней династии Палеологов, правившей с 1261 до 1453 года.

Западная Европа 

Наиболее раннее из известных в Западной Европе изображений двуглавого орла датируется 1180 годом и помещено на печати графа Людвига I фон Саарвердена. Как государственная эмблема Священной Римской империи двуглавый орёл был принят при императоре Сигизмунде в 1434 году или незадолго до этой даты. Орёл изображался чёрным на золотом щите, с золотыми же клювами и когтями, головы окружались нимбами. В новейшее время его венчали коронами, а в лапы поместили скипетр и меч (в правую), и державу (в левую).

Балканы 
Двуглавый орёл был гербом Неманичей в Сербии (XII—XIV века).

Восточная Европа 

В дореволюционной исторической литературе неоднократно упоминается, что гербом Черниговского княжества с давних времён является двуглавый орёл, хотя прямых свидетельств того, что он действительно использовался в качестве княжеской символики в домонгольский период, нет. Косвенными же доказательствами могут служить найденный при раскопках кургана Чёрная могила княжеский турий рог с одноглавым орлом на оковке, высеченное из камня изображение двуглавого орла на стене Борисоглебского собора в Чернигове (собор был построен не позже 1123 года, перестроен в период 1627—1628 годов), а также то, что многие потомки князя Святослава Ярославича, родоначальника династии черниговских князей, использовали в своих родовых гербах чёрного двуглавого орла. Эта гербовая фигура была также закреплена за Черниговом в Речи Посполитой: на сейме в 1633 году польский король Владислав IV утвердил герб Черниговского воеводства — чёрного двуглавого орла.

В XV веке двуглавый орёл становится эмблемой Великого княжества Тверского и впоследствии Московского государства (1497). Орёл используется на монетах Русского Королевства в XIV веке (см. Русский грошик), также на серебряной пряжке из Гнёздовского клада (датируется 950), на фреске с изображением Бориса и Глеба в церкви Спаса Преображения на Ковалёве (Великий Новгород, 1345). Вероятно, что встречается он и на фреске Софийского собора в Киеве — на одежде Ярослава Мудрого изображены «светлые» двуглавые орлы (1037).

Варианты изображения и сходные символы 
 Головы двуглавого орла Священной Римской империи изображались в нимбах.
 В мифологии встречается такая фантастическая фигура, как трёхглавый орёл, используется также и в геральдике.
 На штандарте Президента Туркмении изображен пятиглавый орёл.

Использование

Современные государства 
Двуглавый орёл используется на гербах и флагах современных государств. Кроме того, в некоторых государствах, где орёл не является общегосударственным символом, его используют вооружённые силы, полиция или административные единицы (см. ниже).

Албания 

В символике Албании двуглавый орёл представлен на гербе и флаге, а также на албанском леке и т. д.

Армения 

В символике Армении двуглавый орёл встречается на гербе (правый верхний угол щита, геральдически левый).

Также с древнейших времён символом патриаршей власти католикоса является двуглавый орёл с единой короной, венчающей обе головы, и щитом на груди, на котором изображён христианский крест.

Россия 

Хотя из государственных символов России двуглавый орёл изображён только на гербе, он широко представлен в российской символике. Это Штандарт президента, ведомственные флаги и эмблемы федеральных ведомств, российский рубль (монеты и купюры номиналом 200 и 2000 рублей), почтовые марки, государственные награды, ведомственные награды и т. д.

Сербия 

Особый геральдический тип двуглавого орла используется в государственной символике Сербии, на гербе и на флаге, а также на почтовых марках и т. д.

Черногория 

Как и у соседей по Балканам, двуглавый орёл есть и на
гербе, и на флаге Черногории и на других символах.

Исторические государства 

Двуглавый орёл использовался на гербах и флагах исторических государств

Вооружённые силы и правоохранительные органы

Историческая военная символика

Административные единицы 

Двуглавый орёл используется на гербах регионов различных государств.

Историческая символика административных единиц 

Исторические административные единицы и историческая символика существующих административных единиц.

Дворянские гербы 

В Российской империи у жалованных императором родов двуглавый орёл изображался в нашлемнике.

Образовательные учреждения

Негосударственные организации 

Двуглавого орла как символ использовали и используют разнообразные негосударственные и полугосударственные, общественные, политические, коммерческие и военизированные организации.

Религия и оккультизм

Спортивная символика

В культуре

Здания и памятники 

Двуглавые орлы используются как элемент украшения множества зданий и монументов, некоторые из них являются памятниками архитектуры и истории.

Двуглавыми орлами до 1935 года были увенчаны четыре башни Московского Кремля (Спасская, Боровицкая, Троицкая, Никольская), до 1918 года — башня Сююмбике в Казани. После 1991 года двуглавые орлы были восстановлены на башнях Государственного исторического музея (в 1997 году) и на шатре Передних ворот в Коломенском (в 1994 году). Двуглавые орлы также украшают фасад московского Большого театра, Пожарной каланчи в Костроме, Петровских ворот Петропавловской крепости, ограду из орудийных стволов Спасо-Преображенского собора в Петербурге, внутреннее убранство Большого Петергофского дворца.

Точно так же обстоит дело и с памятниками. Бременский Роланд держит щит с двуглавым орлом (гербом Священной Римской империи). Двуглавые орлы украшали уничтоженный Памятник Николаю I (Киев), дореволюционный вариант памятника Ивану Сусанину, памятник М. Д. Скобелеву в Белостоке. Из ныне существующих памятников изображения двуглавых орлов использованы при создании Александровской колонны в Петербурге, памятника «Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке» во Владивостоке, обелиска от войск Пугачева в Кунгуре, Памятника затопленным кораблям в Севастополе, памятника Александру III в Иркутске, памятников Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны в Москве.

Газеты и журналы 
 Герб Русского царства и Российской империи изображался на титульных листах или первых страницах многих официальных изданий (например, Московских ведомостей); это же относится и к официальным изданиям Российской Федерации.
 Газету «Двуглавый орёл» с 1911 по 1916 год издавало в Киеве одноимённое патриотическое (черносотенное) общество русской молодёжи.
 Журнал «Двуглавый орёл» издавал в Берлине в 1920—22 годы и в Париже в 1926—31 годы Высший монархический совет.

Литература, театр и кино 
 Василий Курочкин написал сатирическое стихотворение «Двуглавый орёл», которое было впервые напечатано в эмигрантском издании А. И. Герцена «Голоса из России» (Кн. 4, 1857 год).
 Борис Садовской написал повесть «Двуглавый орёл» (1915).
 Жан Кокто написал и поставил пьесу «Двуглавый орёл» () из германской и австрийской истории. В 1948 году на её основе он создал одноимённый фильм.

Изобразительное искусство 
 Двуглавые орлы изображались на православных иконах Богородицы — на Азовской (XVIII век), «Самодержавной» и на иконе «Яко Орля Крылья» (две последние — конца XIX века).
 Финский художник Эдвард Исто в 1899 году написал картину «Атака» (), на которой двуглавый орёл нападает на деву Финляндию.

Декоративно-прикладное искусство 
 Двуглавый орёл зачастую украшал утварь, связанную по происхождению с русскими или византийскими монархами.
 Изображения двуглавого орла часто встречаются на яйцах Фаберже.

Музыка 
 Жанна Бичевская в 1999 году записала песню «Двуглавый орёл» на музыку Г. Пономарёва и стихи С. С. Бехтеева.

Настольные игры 
 Гербом вымышленного государства Империум человечества во вселенной игры «Warhammer 40,000» является двуглавый орёл.

Примечания

См. также 

 Орёл в геральдике
 Трёхглавый орёл
 Герб России
 Орёл (сторона монеты)

Литература

Ссылки 
 Гайда Ф. Каково значение двуглавого орла?
 Карнаух А. Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси. — 2-е изд., испр. и доп. — Днепропетровск: Академия истории, 2015. — 80 с.
 Остров двуглавого орла
 Откуда на Руси появился двуглавый орёл
 Орлов В. Разорвавший небо. Часть VI—VII. 2.03.2015.
 Панасенко С. Появление двуглавого орла в России, Византии и Германии
 Ульянов О. Г. Герб России: история и современность. Мультимедийная лекция 10 июня 2015 г. в МИА «Россия сегодня»
 Ульянов О. Г. Двуглавый орёл от Рима к Третьему Риму: мифологизация Translatio Imperii
 Ульянов О. Г. От нового Рима к третьему Риму: К вопросу о translatio герба с двуглавым орлом
 Хромов К. К. Изображение двуглавого пернатого существа на монетах Улуса Джучи (мифология, символика или орнитология?)

Орёл в геральдике